Подоский — фамилия; имеет женскую форму Подоская.
 Подоский, Габриель Ян (1719—1777) — референдарий польского королевства, с 1767 года архиепископ Гнезненский.
 Подоский, Юзеф Антоний (1710—1779) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода плоцкий.